Leverkühn oder Leverkuehn ist der Familienname folgender Personen:

 August Leverkühn (1861–1927), deutscher Jurist, Abgeordneter und Autor
 Carl Leverkühn (1823–1906), deutscher Pädagoge und Geheimer Regierungs- und Schulrat.
 Paul Leverkühn (1867–1905), deutscher Ornithologe
 Paul Leverkuehn (1893–1960), deutscher Rechtsanwalt, Abwehr-Agent und Politiker der CDU

Leverkühn ist der Name von:

 Adrian Leverkühn, Hauptfigur aus Thomas Manns Doktor Faustus

Siehe auch:

 Leverkühne
 Lieberkühn